Аркаллаев — фамилия; имеет женскую форму Аркаллаева.
 Аркаллаев, Микдар Гаджиевич (род. 1959) — заслуженный тренер России по боксу;
 Аркаллаев, Нурулислам Гаджиевич (род. 1961) — народный депутат Украины;